Церква святого Володимира (Бучач)
 Церква святого Володимира (Теребовля)